Hollandale (Wisconsin)
Hollandale (Minnesota)
Hollandale (Mississippi)

Desambiguações de topônimos